Trešnjevica (jugozapadno od Konjica), neseljeno mjesto u općini Konjic, BiH
 Trešnjevica (sjeverno od Konjica), neseljeno mjesto u općini Konjic, BiH
 Trešnjevica (Kalinovik, BiH), neseljeno mjesto u općini Kalinovik, BiH